Рут Хедвиг Линдаль (; ) — шведская футболистка, вратарь клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Швеции. Становилась лучшим голкипером года в Швеции в 2004, 2005 и 2009 годах.

Ранняя карьера 
В возрасте 13 лет стала профессиональной футболисткой. До этого играла за молодёжные клубы «Гроппторпс» и «Баггеторпс». Начинала свою карьеру как нападающий, но потом сменила амплуа на вратаря.

Клубная карьера 
С 1996 года выступала за профессиональные футбольные клубы. В 2001 году перешла в футбольный клуб «Мальмё». Закончила своё выступление за эту команду в 2003 году, перейдя в ФК «Линчёпинг». За «Линчёпинг» Хедвиг провела пять сезонов с 2004 по 2009 годы. С 2009 по 2010 годы футболистка выступала за футбольный клуб «Гётеборг». Но после сезона 2010 главный тренер команды Турбьёрн Нильссон решил не продлевать контракт с футболисткой, и в 2011 году Линдаль перешла в клуб «Кристианстад».

Международная карьера 
Выступает за национальную сборную Швеции с 2002 года. Участница Чемпионатов Европы 2005 и 2009, Чемпионатов мира 2003, 2007 и 2011, а также летних Олимпийских игр 2004, 2008 и 2012.

Достижения 
«Линчёпинг»
 Обладатель Кубка Швеции (2): 2006, 2008
 Итого: 2 трофея

«Челси»
 Чемпион Суперлиги 1: 2015
 Обладатель Кубка Англии: 2015
 Итого: 2 трофея

Личная жизнь 
Состоит в браке с девушкой Сабин Вилльмс (Sabine Willms) с 2011 года. В 2014 году у пары родился сын Тимоти (Timothy). В январе 2017 года у пары родился второй сын.

Примечания

Ссылки 
 Линдаль знает секрет/Футбольная страна

Футболистки Швеции
Игроки женской сборной Швеции по футболу
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Игроки ЖФК «Эскильстуна Юнайтед»
Игроки ЖФК «Русенгорд»
Игроки ЖФК «Трион»
Игроки ЖФК «Линчёпинг»
Игроки ЖФК «Хеккен»
Игроки ЖФК «Кристианстад»
Игроки ЖФК «Челси»
Игроки ЖФК «Вольфсбург»
Игроки ЖФК «Атлетико Мадрид»